Schmall ist der Nachname von:

 Jörg Schmall (* 1943), deutscher Regattasegler
 Josef Schmall (1925–2003), österreichischer Politiker